Pešić puede hacer referencia a:

Marko Pešić, baloncestista serbioalemán;
Svetislav Pešić, exbaloncestista y entrenador de baloncesto serbioalemán;
Nikola Pešić, artista serbio.